Лас Палмас, Сан Мигел има више значења:

 Лас Палмас, Сан Мигел (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Палмас, Сан Мигел (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику